Plemahan (Plemahan)
Plemahan (Sumobito)